Hrbov může být jméno:
 Hrbov (Lhenice) – část městysu Lhenice v okrese Prachatice
 Hrbov (Polná) – část města Polná v okrese Jihlava
 Hrbov (Velké Meziříčí) – část města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy